Atopomelidae är en familj av spindeldjur. Atopomelidae ingår i ordningen or, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Atopomelidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Or
Atopomelidae